Dans la mythologie grecque, Agamemnon est roi de Mycènes et chef des Achéens à la guerre de Troie.

Titre d'œuvre 

 Agamemnon, tragédie grecque d'Eschyle de la trilogie de lOrestie ;
 Agamemnon, tragédie latine de Sénèque ;
 Agamemnon, tragédie française de Claude Boyer (1680) ;
 Agamemnon, tragédie française de Népomucène Lemercier (1797).

Patronyme  
 Agamemnon, roi de Cymé, en Éolide, au 

 Casanova Agamemnon (1950-), meurtrier récidiviste français.

Voir aussi 
 (911) Agamemnon, un astéroïde
 
 Agamemnon, vaisseau de ligne français du début du 
 Graphium agamemnon (ou « Voilier Vert »), lépidoptère appartenant à la famille des Papilionidae
 Masque d'Agamemnon, artéfact célèbre découvert à Mycènes
 Titan Agamemnon, personnage de fiction du cycle de Dune
 Agamemnon Busmalis, personnage de fiction de la série Oz